transatlantico – un tipo di nave specializzata nel trasporto di passeggeri oltre oceano
Transatlantico – un famoso salone di Palazzo Montecitorio, centro informale della vita politica italiana
aggettivo attribuito a qualcosa che collega entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico

Film
Transatlantico – film del 1925 diretto da Gennaro Righelli
Transatlantico (Transatlantic) – film del 1931 diretto da William K. Howard
Transatlantico (Paris New-York) – film del 1940 diretto da Yves Mirande, Claude Heymann, Georges Lacombe